Уигем ():
 Шей Уигем (род. 1969) — американский актёр.
 Джорджия Уигем (род. 1997) — американская актриса.

Примечания